Сёдзё — японское слово или часть составного слова.

 Сёдзё () — в японской мифологии морской дух, большой любитель священного белого сакэ.
 Сёдзё () — японские школьницы; представляемая ими демографическая группа и субкультура. Читается как しょうじょ (сё: дзё), не путать с японским словом «девственница» — 処女 (しょじょ, сёдзё).
 Сёдзё (аниме) — аниме и манга, рассчитанные на особую целевую аудиторию — девушек в возрасте от 12 до 16—18 лет.
 Махо-сёдзё () — поджанр сёдзё, где главный персонаж — девочка или молодая девушка (или же команда таковых), обладающая некими сверхъестественными способностями и использующая их для борьбы со злом, защиты Земли, слабых и т. п.

 Сёдзё-ай () — то же, что и юри или его поджанр (разница между терминами «юри» и «сёдзё-ай» варьируется и может стираться, в зависимости от страны и её языка), то есть аниме и манга, посвящённая любви между девушками. В большинстве случаев под сёдзё-ай понимают произведения, изображающие романтические отношения при отсутствии сексуальных.

См. также 
 Бисёдзё